Adelaide International 2022 er en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på hardcourt af typen GreenSet i Memorial Drive Tennis Centre i Adelaide, Australien i perioden 10. - 15. januar 2022. Det er den fjerde udgave af Adelaide International. Turneringen var en del af WTA Tour 2022 i kategorien WTA 250 og en del af ATP Tour 2022 i katergorien ATP Tour 250.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 670.007, fordelt på $ 430.530 til mændenes rækker på ATP Tour og $ 239.477 til kvindernes rækker på WTA Tour. Præmiesummen er fordelt på:

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 28 spillere, der var fordelt på:
 19 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 29. november 2021 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 4 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 2 lucky losere fra kvalifikatione (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. 2 af de 16 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 24 par, der fordelte sig på:
 22 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 32 spillere, der var fordelt på:
 22 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 13. december 20 (fire uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 6 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 1 lucky loser fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 24 spillere, der spillede om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen. 4 af de 24 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 14 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Adelaide International 
 ATP Tour - Adelaide 2 - Results 
 WTA - Adelaide 2 2022 - Draws

Noter 

2022-2
ATP Tour 2022
WTA Tour 2022